Osoby o nazwisku Lipiński:
 Adam Lipiński – polityk
 Dariusz Lipiński – polski poseł
 Edmund Lipiński – polski energoelektronik
 Edmund Wnuk-Lipiński – polski socjolog i pisarz science-fiction
 Edward Lipiński – polski ekonomista
 Eryk Lipiński – karykaturzysta i grafik
 Grażyna Lipińska – podpułkownik Wojska Polskiego
 Hipolit Lipiński – polski malarz
 Jacek Lipiński – polski samorządowiec
 Jadwiga Lipińska -  polska archeolog-egiptolog
 Jan Lipiński – polski ekonomista
 Jan Stanisław Lipiński – matematyk, nauczyciel akademicki
 Karol Lipiński – skrzypek i kompozytor
 Kazimierz Lipiński – ujednoznacznienie
 Marek Lipiński – urolog
 Marta Lipińska – aktorka
 Monika Lipińska – polityk, specjalista ds. opieki społecznej
 Olga Lipińska – reżyser i satyryk
 Piotr Lipiński – ujednoznacznienie
 Tadeusz Lipiński – ujednoznacznienie
 Tara Lipinski – amerykańska łyżwiarka figurowa
 Tomek Lipiński – muzyk
 Wacław Lipiński – ujednoznacznienie
 Walenty Lipiński – powstaniec listopadowy, przedsiębiorca
 Witold Lipiński – architekt
 Wojciech Lipiński – inżynier
 Zdzisław Lipiński – ksiądz